Bahru Zewde, un historien éthiopien.
 Tsebelu Zewde, un athlète éthiopien spécialiste du 10 000 mètres.